Sweetnam ist der Familienname folgender Personen:

 Rodney Sweetnam (1927–2013), britischer Mediziner 
 Skye Sweetnam (* 1988), kanadische Rocksängerin

Siehe auch:
 Swetnam